Survive, Kaleidoscope перший концертний альбом американської групи Underoath, який був випущений 27 травня 2008 року.

Треклист 
 Returning Empty Handed - 6:48
 In Regards to Myself - 3:01
 It's Dangerous Business Walking Out Your Front Door - 3:49
 You're Ever So Inviting - 4:09
 To Whom It May Concern - 5:39
 A Moment Suspended in Time - 3:53
 Young and Aspiring - 2:49
 Writing on the Walls - 4:06
 Everyone Looks So Good from Here - 5:01
 Casting Such a Thin Shadow - 6:13
 Moving for the Sake of Motion - 3:19
 A Boy Brushed Red Living in Black and White - 4:55

Джерела 
 Survive, Kaleidoscope  Allmusic

Альбоми Underoath
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Tooth & Nail Records